Ou-jang je čínské příjmení .

Známí nositelé příjmení Ou-jang:

 Ou-jang Siou (1007–1072)– čínský státník, historik, učenec a básník sungského období,
 Ou-jang Sün (557–641) – čínský konfuciánský učenec, jeden ze čtyř velkých kaligrafů z počátku tchangské doby,
 Ou-jang Te (1496–1554) – čínský politik a neokonfuciánský filozof mingského období.

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení